De Grand Prix-wegrace van Spanje 2015 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 3 mei 2015 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Spanje